Le championnat du Brésil de football 1981 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Grêmio.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

1/8 de finale 
 Bahia 0-0 ; 0-2 Flamengo
 Sport Recife 0-0 ; 1-3 Operário
 Santos 0-2 ; 1-2 São Paulo
 Náutico Capibaribe 0-0 ; 1-2 Ponte Preta
 Fluminense 0-2 ; 3-2 Vasco da Gama
 Vitória 2-1 ; 0-2 Grêmio
 Atlético Mineiro 0-1 ; 1-1 Internacional
 Alagoano 0-0 ; 0-2 Botafogo

1/4 de finale 
 Vasco da Gama 0-0 ; 0-0 Ponte Preta
 Grêmio 2-0 ; 1-0 Operário
 Internacional 0-1 ; 0-2 São Paulo
 Flamengo 0-0 ; 1-3 Botafogo

1/2 finales 
 Botafogo 1-0 ; 2-3 São Paulo
 Ponte Preta 2-3 ; 1-0 Grêmio

Finale 
 Grêmio 2-1 ; 1-0 São Paulo
Grêmio remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1981
Brésil
1981 au Brésil